Nicolas Dalayrac est un compositeur français né le  à Muret et mort le  à Paris.

 Rue Nicolas-d'Alayrac à Balma
 Rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois
 Rue Nicolas-Dalayrac à Muret
 Rue Dalayrac à Paris
 Rue Dalayrac à Toulouse